

Geografia
Carcano – frazione del comune italiano di Albavilla in provincia di Como

Persone
Aloisio da Carcano, noto anche come Aloisio da Milano o da Carezano (fl. XVI secolo) – architetto italiano
Carlo Carcano (1891-1965) – calciatore e allenatore italiano
Carlo Carcano (1970) – compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano
Carlo Carcano (1823-1899) – politico italiano
Chiara Carcano (1991) – personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana
Emilio Bianchi Di Cárcano (1930-2021) – vescovo argentino
Fabrizio Carcano (1973) – scrittore e giornalista italiano
Filippo Carcano (1840-1914) – pittore e docente italiano
Francesco Carcano (1735-1794) – scrittore, poeta e mecenate italiano
Giulio Carcano (1812-1884) – politico, scrittore, giornalista e patriota italiano
Giulio Cesare Carcano (1910-2005) – ingegnere e progettista italiano
Michele Carcano (1427-1484) – presbitero, religioso e predicatore italiano
Paolo Carcano (1843-1918) – garibaldino e ministro del Regno d'Italia
Paolo Filiasi Carcano (1911-1977) – quarto duca di Montaltino
Salvatore Carcano (1827-1903) – armaiolo e inventore italiano
Sergio Carcano (1966) – ex ciclista su strada italiano

Altro
Carcano – famiglia nobile milanese
Battaglia di Carcano – episodio militare del 1160
Carcano Mod. 91 (conosciuto come Mannlicher-Carcano o Carcano-Parravicino) – fucile adottato dal Regio Esercito nel 1891
Carcano Mod. 38 – modello di fucile
Teatro Carcano – teatro di Milano